Lazo peut désigner :

Patronymes 
 Cecilia Lazo del Risco, joueuse de volley-ball espagnole ;
 Esteban Lazo, économiste et homme politique cubain ;
 Raimundo Lazo, universitaire et écrivain cubain ;
 Mimí Lazo, actrice et productrice vénézuélienne.

Toponymes 
 Estación Lazo (ou simplement Lazo), localité rurale argentine située dans le département de Gualeguay et dans la province d'Entre Ríos.

Homonymie de patronyme